Lachisz (rzeka)
 Lachisz (moszaw)
 Lakisz